Regina de Sajonia-Meiningen (Würzburg, 6 de enero de 1925-Pöcking, 3 de febrero de 2010), fue una princesa de Sajonia-Meiningen y princesa heredera de Austria, Hungría y Bohemia, por su matrimonio.

Biografía 

Nació en Würzburg, como la más joven de los cuatro hijos del príncipe Jorge, jefe de la casa de Sajonia-Meiningen, y de la condesa Klara-Maria de Korff. Regina fue la única de sus hermanos en tener hijos: Sus dos hermanos mayores, Antonio Ulrico, murió a los veinte años, durante la Segunda Guerra Mundial, y Federico Alfredo, se convirtió en monje cartujo, y renunció a sus derechos de sucesión. La hermana de Regina, María Isabel, murió a los tres meses, en 1923, antes del nacimiento de Regina.

El 10 de mayo de 1951, se casó con el archiduque Otón, príncipe heredero de Austria, hijo del último emperador de Austria, Carlos I y de la princesa Zita de Parma, en la Iglesia de los Franciscanos en Nancy, Francia, con la bendición del papa Pío XII. Después de su matrimonio se le conoció como archiduquesa Regina de Austria o Regina de Habsburgo. Desde el 10 de mayo de 1954, hasta su muerte, Regina y Otón, vivieron en su residencia oficial en Villa Austria, llamado también el “Kaiservilla” (Villa del Emperador), en Niederpöcking, cerca del Lago Starnberg.

El 2 de diciembre de 2005, sufrió una lesión cerebral, y fue trasladada a un hospital en Nancy. Sin embargo, el 22 de febrero de 2006, se recuperó para poder asistir al traslado de restos de su madre, la duquesa Klara, y su hermano mayor Antonio Ulrico, a la bóveda Heldburg Veste, en el cementerio de Heldburg, en Hildburghausen. El traslado de los restos de su padre el príncipe Jorge, desde Tscherepowez (Rusia), donde murió prisionero de guerra en 1946, tuvo lugar en la primavera del 2007.

La archiduquesa Regina, murió en Pöcking, el 3 de febrero de 2010, a los 85 años de edad, por causas no divulgadas. Fue sepultada provisionalmente en Heldburg, el 10 de febrero. El 16 de julio de 2011, una vez fallecido su marido, ambos fueron sepultados juntos en la Cripta Imperial de Viena.

Descendencia 

Regina y el archiduque Otón, tuvieron siete hijos, dos varones y cinco mujeres:

 Andrea de Austria (1953), casada con Carlos Eugenio, conde de Neipperg, con quien tiene cinco hijos:

 Mónica de Austria (13 de septiembre de 1954), casada con Luis María Gonzaga de Casanova-Cárdenas y Barón, V duque de Santángelo, conde de Lodosa, descendiente de la infanta Luisa Teresa de España. El matrimonio tienen cuatro hijos varones.

 Micaela de Austria (13 de septiembre de 1954), hermana gemela de la anterior, casada en primeras nupcias con Eric Alba Teran d'Antin, con quien tiene tres hijos, y en segunda nupcias, con el conde Huberto de Kageneck, sin descendencia. 

 Gabriela de Austria (1956), casada con Christian Meister desde 1978, padres de tres hijos:

 Walburga de Austria (1958), casada desde 1992 con el conde Carlos Absalón Archibaldo Douglas, perteneciente la nobleza sueca, con quien tiene un hijo:

 Carlos de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria (nacido el 11 de enero de 1961), se casó con la  baronesa Francesca Thyssen-Bornemisza en 1993, padres de tres hijos:

 Jorge de Habsburgo-Lorena (1964), casado con la duquesa Eilika de Oldemburgo. Tuvieron tres hijos.

Distinciones honoríficas 
  Gran Maestra de la Orden de la Cruz Estrellada.
  Gran Maestre de la Orden del Amor al Prójimo.
  Gran Maestre de la Orden de los Virtuosos.
  Protectora de la Orden de Isabel Teresa.
  Dama Gran Cruz de la Orden imperial de Isabel.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Casa de Habsburgo-Lorena
Princesas de Sajonia-Meiningen
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Wurzburgo